Almanaque foi um programa de televisão da Globo News. O programa era exibido aos sábado, 00h05 e em outros diversos horários e tratava de entrevistas sobre artes e espetáculos, saúde e medicina, moda e decoração, adolescentes e terceira idade, tendo sido apresentado por Mônica Sanches, Elisabete Pacheco e Regina Martelli.

Ligações externas
 Página de Almanaque

Programas da GloboNews